Clelia Merloni
 Vittorio Merloni